Leslie Smith (1918-1995) – calciatore britannico
 Leslie Smith (1958) – sciatrice statunitense
 Leslie Smith (1982) – lottatrice statunitense
 Leslie Smith (fl. 2009) – cestista anglo-verginiana